König Karl steht für:
 König Karl (1839), Schaufelraddampfer auf dem Bodensee
 König Karl (Schiff, 1890), Schaufelraddampfer auf dem Bodensee
 Grenadier-Regiment „König Karl“ (5. Württembergisches) Nr. 123, Regiment des württembergischen Heeres
 König Karl (Film), Spielfilm von Günter Stahnke (1986) 

Siehe auch:
 König-Karl-Land, Inselgruppe bei Nordostland im Svalbard-Archipel, Norwegen
 König-Karls-Brücke, eine Brücke über den Neckar
 König-Karl-Turm, ein Aussichtsturm, siehe Einkorn (Berg)
 Liste der Herrscher namens Karl
 Karl König